Michal Doležal (1977) – calciatore ceco
 Michal Doležal (1978) – sciatore ceco